HMS Aurora kan syfta på:

 – en tidigare 32-kanoners fregatt i Royal Navy, tidigare franska Abenakise. Hon erövrades år 1757 och höggs upp 1763. 
 – en tidigare 32-kanoners fregatt i Royal Navy sjösatt 1766 och förlorades i en brand 1770. 
 – en tidigare 28-kanoners fregatt i Royal Navy sjösatt 1777 och såld 1814. 
 – en tidigare 32-kanoners fregatt i Royal Navy erövrats från den franska flottan 1793. Hon blev fängelsefartyg år 1799 och tjänstgjorde till omkring 1803. 
 – en tidigare 14-kanoners slup i Royal Navy sjösatt 1809 och tas av den franska flottan följande år. 
 – en tidigare 38-kanoners fregatt i Royal Navy, ursprungligen franska Clorinde. Hon erövrades 1814 och höggs upp 1851. 
 – en tidigare skruvfregatt i Royal Navy sjösatt 1861 och höggs upp 1881. 
 – en tidigare Orlando-klass pansarkryssare i Royal Navy sjösatt 1887 och såld 1907. 
 – en tidigare Arethusa-klass lätt kryssare i Royal Navy sjösatt 1913. Hon var tillfälligt överförd till kanadensiska flottan år 1920 och höggs upp 1927. 
 – en tidigare Arethusa-klass lätt kryssaren i Royal Navy sjösatt 1936. Hon såldes till Kina 1948, sänktes 1950 och bärgades 1951, sedan skrotad 1960. 
 – en tidigare Leander-klass fregatt i Royal Navy sjösatt 1962 och skrotad 1990.

Se även
  Aurora (mytologi) – morgonrodnadens gudinna i romersk mytologi